Бар Пали (; имя при рождении — Варвара Александровна Палей, род. , Нижний Тагил, РСФСР, СССР) — израильская и американская фотомодель и актриса, родившаяся в СССР в еврейской семье.

Биография 
Варвара Палей родилась 29 апреля 1985 года в Нижнем Тагиле. В 7 лет она вместе с родителями переехала в Тель-Авив, Израиль.

В 17 лет она начала карьеру модели. Снималась для журналов «Maxim», «Sports Illustrated». В 2014 году заняла 66 место в списке «Hot 100» журнала «Maxim».

В 2003 году дебютировала на телевидении. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Кровью и потом: Анаболики», «Воздушный маршал», «Рука на миллион».

В 2011 году озвучила одного из персонажей игры «L.A. Noire».

С 2015 года снимается в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес».

Личная жизнь 
С 2007 по 2018 год была замужем за канадским режиссёром Иэном Кесснером.

14 августа 2016 года стала гражданкой США.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в Израиль из СССР